Кубок Англии 1934/1935 () — 60-й розыгрыш старейшего футбольного турнира, Кубка Футбольной ассоциации, более известного как Кубок Англии. Победителем стал клуб «Шеффилд Уэнсдей», в финале победивший «Вест Бромвич Альбион» со счётом 4:2.

Календарь турнира

Первый раунд 
В этом раунде в борьбу вступили 43 клуба из Третьего северного и Третьего южного дивизионов, которые присоединились к 25 клубам, прошедшим квалификационные раунды. Также путёвку в первый раунд получили «Далидж Хэмлет» и «Коринтиан». «Честерфилд», «Миллуолл» и «Лутон Таун» получили прямые путёвки в третий раунд.

34 матча первого раунда прошли в субботу, 24 ноября 1934 года. Шесть из них завершились вничью, их переигровки состоялись на следующей неделе. Противостояние «Саутпорта» и «Нью-Брайтона» потребовало двух переигровок для выявления победителя.

Второй раунд 
Матчи второго раунда прошли в  субботу, 8 декабря 1934 года. Два из них завершились вничью, их переигровки состоялись на следующей неделе.

Третий раунд 
В третьем раунде в борьбу вступили 44 клуба из Первого и Второго дивизионов, а также «Честерфилд», «Миллуолл» и «Лутон Таун». Матчи прошли в субботу, 12 января 1935 года. 7 матчей завершилось вничью, переигровки прошли на следующей неделе. Противостояние «Бристоль Сити» и «Бери» потребовало двух переигровок для выявления победителя.

Четвёртый раунд 
Матчи четвёртого раунда прошли в субботу, 26 января 1935 года. Пять из них завершилось вничью, переигровки прошли на следующей неделе.

Пятый раунд 
Матчи пятого раунда прошли в субботу, 16 февраля 1935 года (кроме игры между «Блэкберн Роверс» и «Бирмингем City», которая прошла на пять дней позже). Три матча завершились вничью, их переигровки прошли на следующей неделе. Противостояние «Тоттенхэм Хотспур» и «Болтон Уондерерс» потребовало двух переигровок для выявления победителя.

Шестой раунд 
Четыре матча шестого раунда прошли в субботу, 2 марта 1935 года. Переигровок не потребовалось.

Полуфиналы 
Полуфинальные матчи прошли в субботу, 16 марта 1935 года.
 

Переигровка

Финал 

Финал турнира прошёл 27 апреля 1935 года на стадионе «Уэмбли». В нём встретились «Шеффилд Уэнсдей» и «Вест Бромвич Альбион». Победу со счётом 4:2 одержал «Шеффилд Уэнсдей».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт турнира 
 Результаты на сайте RSSSF.com 

1934

Кубок Англии